John Peers și Filip Polášek au fost campionii en-titre, dar au pierdut în fața perechii Marcelo Arévalo și Jean-Julien Rojer în prima rundă.

Americanii John Isner și Jack Sock au învins în finală perechea mexicano-franceză Santiago González și Édouard Roger-Vasselin cu scorul de 7–6(7–4), 6–3, câștigând titlul la dublu masculin la Indian Wells Masters 2022. Pentru cuplul Isner și Sock a fost cel de-al doilea titlu al lor la dublu masculin la Indian Wells iar pentru Sock a fost al treilea titlu la dublu masculin la acest turneu.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
 Main Draw

2022
ATP Tour 2022